Die Communauté de communes du Pays de Craon ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Mayenne in der Region Pays de la Loire. Sie wurde am 5. November 2014 gegründet und umfasst 37 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Craon.

Historische Entwicklung 
Die Vorgängerorganisation Communauté de communes du Pays du Craonnais fusionierte per 2015 mit der Communauté de communes de la Région de Cossé-le-Vivien und der Communauté de communes Saint-Aignan - Renazé und bildete den nunmehrigen Gemeindeverband.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Pays de Craon
Gegründet 2014